Pleasant désigne notamment :

Lieux 

 Île Pleasant, île d'Alaska 
 Lake Pleasant, ville de l'État de New York aux États-Unis
 
 Pleasant Avenue, avenue de Manhattan à New York
 Pleasant Bay, communauté de la Nouvelle-Écosse au Canada
 Pleasant Garden, ville de Caroline du Nord aux États-Unis
 
 
 Pleasant Peak, pic rocheux sur l'île de la Malouine orientale
 
 
 Pleasant Ridge, ville du Michigan aux États-Unis
 Pleasant Valley, localité d'Alaska aux États-Unis
 Pleasant View, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada
 
 Fleuve Pleasant, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Patronyme 

 Mary Ellen Pleasant (1814-1904), entrepreneure, financière, magnat de l'immobilier et abolitionniste américaine.
 Ray Pleasant (1928-), politicien américain.
 Ruffin G. Pleasant (1871-1937), homme politique américain.

Œuvres 

 Pleasant Dreams, sixième album des Ramones
 Pleasant Moments, film tchèque sorti en 2006

Autres 

 .

Voir aussi
 Comté de Pleasants en Virginie-Occidentale.